Erich Krauß bzw. Erich Krauss ist der Name folgender Personen:

* Erich Krauss (Verwaltungsbeamter) (1893–1977), deutscher Verwaltungsbeamter, Ministerialdirektor
 Erich Krauß (Lehrer) (1907–1998), deutscher Lehrer, Gründer des Heinse-Freundeskreises 
 Erich Krauß (Sportfunktionär) (1940–2020), deutscher Sportfunktionär